Odd Fellows Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Odd Fellows Hall (Idaho), ID-Nr. 78001079
 Odd Fellows Hall (Jones County, Iowa), ID-Nr. 85001377
 Odd Fellows Hall (Linn County, Iowa), ID-Nr. 85003008
 Odd Fellows Hall (Humboldt County, Kalifornien), ID-Nr. 78000673
 Odd Fellows Hall (Orange County, Kalifornien), ID-Nr. 83001218
 Odd Fellows Hall (Stanislaus County, Kalifornien), ID-Nr. 79003467
 Odd Fellows Hall (Kentucky), ID-Nr. 80001646
 Odd Fellows Hall (Maryland), ID-Nr. 80001789
 Odd Fellows Hall (Massachusetts), ID-Nr. 82001967
 Odd Fellows Hall (New York), ID-Nr. 83001737
 Odd Fellows Hall (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 88000636
 Odd Fellows Hall (Scioto County, Ohio), ID-Nr. 87002090
 Odd Fellows Hall (Utah), ID-Nr. 83003885
 Odd Fellows Hall (Alexandria County, Virginia), ID-Nr. 03001427
 Odd Fellows Hall (Montgomery County, Virginia), ID-Nr. 05000770
 Odd Fellows Hall (Wyoming), ID-Nr. 80004052

Odd Fellow’s Hall bzw. Odd Fellows’ Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Odd Fellows’ Hall (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 78001408
 Odd Fellows’ Hall (Franklin County, Massachusetts), ID-Nr. 79000345
 Odd Fellow’s Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 78003440